Бин — китайская фамилия (клан). 邴邴 (бинбин) — довольный, ясный.

Исторически иероглифом 邴 обозначалась местность в княжестве Чжэн в эпоху Чуньцю на территории нынешней провинции Шаньдун.

Известные Бин 邴 
 Бин Юань , 邴原 — исторический персонаж времён Восточной Хань.
 Бин Кэчжуан , 邴克庄 (1882—1948), уроженец провинции Ляонин, участник демократических преобразований в Китае, сторонник Сунь Ятсена.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии